Casa Granado

Pessoas
Alberto Granado

Localidades

El Granado

Desambiguação